Саетта ()

Персоналії 
 Антоніо Саетта () (1922-1988) - італійський посадовець, убитий мафією у 1988 році

Військова справа

Кораблі 
 Саетта - торпедний крейсер типу «Фольгоре». На службі протягом 1888-1908 років
 Саетта - ескадрений міноносець типу «Дардо». Збудований у 1932 році. Потоплений 3 лютого 1943 року.
 Саетта - канонерський човен типу «Фречча». На службі протягом 1965-1986 років

Авіація 
 Macchi C.200 Saetta - італійський винищувач часів Другої світової війни